Alle man på däck kan syfta på:

 Alle man på däck (1934) – en amerikansk film från 1934, originaltitel Here Comes the Navy
 Alle man på däck (1961) – en amerikansk film från 1961, originaltitel All Hands on Deck